Cooper Car Company е автомобилна компания, създадена през 1947 г. от Чарлз Купър и синът му Джон. Заедно, те започват да създават състезателни автомобили в сервиза на Чарлз в Сърбитън, Съри, Англия през 1947 г. В края на 50-те години и началото на 60-те, те достигат до най-високите стъпала в автомобилните спортове, техните коли променят облика на Формула 1 и Индианаполис 500 със своите задно разположени двигатели, а техните седани доминират рали шампионатите. През 1959 и 1960 г. печелят титлите при конструкторите. През 1964 г. Чарлз Купър загива, а синът му Джон продава компанията. Последната победа във Формула 1 за Купър е постигната през 1967 г. от Педро Родригес, а през 1969 г. отборът се оттегля от шампионата. Благодарение на Купър Великобритания се слави като добър автомобилопроизводител. В днешно време коли с марка Купър все още се произвеждат в Англия, въпреки че са собственост на БМВ.

Статистика

Световни шампиони при пилотите

Световни шампиони при конструкторите

Пилоти участвали за Купър

Двигатели доставяни за Купър

Гуми доставяни за Купър

Победи на Купър във Формула 1 

Конструктори от Формула 1
Автомобилен спорт във Великобритания
Съри